In 1967/68 werd het 30e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. AEL Limassol won de competitie voor vijfde keer.

Stand

Resultaten

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1967/68